Пелисса́н () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон. Входит в состав округа Экс-ан-Прованс.

Код INSEE кантона — 1351. Всего в кантон Пелиссан входит 9 коммун, из них главной коммуной является Пелиссан.

Население кантона на 2008 год составляло 42 897 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Буш-дю-Рон на сайте INSEE 

Кантоны департамента Буш-дю-Рон